ERCC3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 782 амінокислот, а молекулярна маса — 89 278.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, транскрипція, регуляція транскрипції, пошкодження ДНК, репарація ДНК, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, ДНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки